I Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1949 odbyły się w Pradze między 10 a 18 września 1949 roku. W turnieju wzięło udział 7 reprezentacji. Mistrzem została reprezentacja Związku Radzieckiego

Tabela 

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 todor66.com

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1949 w piłce siatkowej
1949 w Europie
Czechosłowacja w XX wieku
Piłka siatkowa w Czechosłowacji
Sport w Pradze